Förbindelseväg kan syfta på:

Förbindelseväg – kortare vägar i det allmänna vägnätet i Sverige, se grenväg
Förbindelseväg (Finland) – en typ av landsväg i Finland